Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej – tytuł dyktatora powstania kościuszkowskiego 1794
 naczelnik państwa – tytuł głowy państwa polskiego w latach 1918-1922
 naczelnik gminy – w PRL szef gminy (obecnie wójt)
 naczelnik okręgu – organ administracji publicznej kierujący okręgiem
 naczelnik urzędu skarbowego – organ podatkowy pierwszej instancji lub kierownik państwowej jednostki organizacyjnej jakim jest Urząd Skarbowy
 naczelnik wydziału – kierownik komórki organizacyjnej urzędu
 Naczelnik ZHP – obok Przewodniczącego ZHP najwyższa funkcja w Związku Harcerstwa Polskiego
 Naczelnik Harcerzy ZHR – kieruje Organizacją Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 Naczelniczka Harcerek ZHR – kieruje Organizacją Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej